Ljung bedeutet:

 schwedisches Wort für Heidekraut 

Ljung bezeichnet:

 Ljungs församling (Bistum Göteborg), Församling in Schweden
 Ljungs församling (Bistum Linköping), Församling in Schweden
 Ljung (Ort), Tätort in Schweden

Ljung ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Ljung (1884–1938), schwedischer Leichtathlet
 Bernt Ljung (* 1958), schwedischer Fußballtorhüter
 Carl-Åke Ljung (1934–2023), schwedischer Kanute
 Cecilia Ljung (* 1961), schwedische Schauspielerin
 Erik Ljung (* 1981), schwedischer Musiker
 Jesper Ljung (* 1973), schwedischer Fußballspieler
 Lars Ljung (* 1943), Generaldirektor Sveriges geologiska undersökning
 Lennart Ljung (Professor) (* 1946), schwedischer Professor für Regelungstechnik
 Lennart Ljung (Fußballspieler) (* 1949), schwedischer Fußballspieler
 Martin Ljung (1917–2010), schwedischer Schauspieler
 Mats Ljung (1947–2001), schwedischer Revuekünstler, Sänger und Autor
 Oscar Ljung (1909–1999), schwedischer Schauspieler und Regisseur
 Per Erik Ljung (* 1943), schwedischer Universitätsdozent und Literaturkritiker
 Per-Ola Ljung (* 1967), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Peter Ljung (* 1982), schwedischer Speedway-Motorradfahrer
 Roger Ljung (* 1966), schwedischer Fußballspieler
 Susanne Ljung (* 1961), schwedische Journalistin
 Tina Ljung (* 1967), schwedische Schauspielerin
 Wiveka Ljung (* 1935), schwedische Balletttänzerin

Ljung ist der Name von:
 Bert Ljung, der fiktive Hauptcharakter der schwedischen Jugendbuchreihe Berts Katastrophen